Trofeo Ciudad de Valladolid — футбольний турнір, що регулярно проходить з 1972 року в іспанському місті Вальядолід.

Господарем турніру є Реал Вальядолід, який приймає суперників на своєму стадіоні «Нуево Хосе Соррілья».

Розіграші турніру

Список переможців

Посилання 
Список матчів турніру на сайті RSSSF  

Міжнародні клубні футбольні змагання у Європі
Міжнародні футбольні змагання в Іспанії